Бойенс — фамилия.
 Бойенс, Филиппа (род. 1962) — новозеландский сценарист и кинопродюсер.
 Бойенс, Эндрю (род. 1983) — новозеландский футболист, центральный защитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Новой Зеландии.